O Campeonato Colombiano de Futebol de 2015 - Finalización, oficialmente "Liga Águila II" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 82º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para quartas de final. O campeão do Finalización era classificado para a Copa Libertadores da América de 2016, juntamente com o campeão do Apertura e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Os dois últimos colocados da tabela de promedios (últimos três anos) são rebaixados para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2016 - Segunda Divisão. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana de 2016, além do campeão da "Superliga", uma final entre os campeões do Apertura e do Finalización.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2015